Максимиха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Максимиха — село в Баргузинском районе Бурятии.
 Максимиха — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Максимиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Максимиха — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Максимиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Максимиха — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Максимиха — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Максимиха — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Максимиха — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Максимиха — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Река 
 Максимиха — река в Баргузинском районе Бурятии.